Bogdanów – niewybudowany przystanek osobowy w Bogdanowie na linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski – Zarzecze, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim, w Polsce.

Bibliografia 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie piotrkowskim
Zlikwidowane stacje i przystanki kolejowe w województwie łódzkim
Bogdanów (województwo łódzkie)